Constantin Sandu-Aldea – rumuński pisarz
 Constantin Sandu – rumuński kolarz
 Constantin Sandu – rumuński szermierz
 Constantin Sandu – rumuński pianista
 Constantin Sandu – mołdawski piłkarz